Grandchamp kan syfta på:
 Grandchamp, Ardennes
 Grandchamp, Haute-Marne
 Grandchamp, Sarthe
 Grandchamp, Yonne
 Grandchamp, Yvelines